Municípios do Brasil
 Sales (São Paulo) — município brasileiro no estado de São Paulo
 Sales Oliveira — município brasileiro no estado de São Paulo
 Moreira Sales — município brasileiro no estado do Paraná

 Outros
 Sâles - comuna da Suíça
 Francisco de Sales - santo e filósofo católico francês

Desambiguações de topônimos

 Sales Explainer